PB5 est un sigle possédant plusieurs significations.

Architecture 

 Tour PB5, une tour située à Puteaux.

Astronomie 

 1968 PB5, nom temporaire de (5055) Opekushin, une planète mineure.
 1996 PB5, une planète mineure.
 (91427) 1999 PB5, un astéroïde

Chimie 

 Pb5, composé chimique de 5 atomes de plomb qu'on trouve par exemple dans la vanadinite.

Transports 

 Benarrow PB5, une voiture.

Homonymie